Jaspidella är ett släkte av snäckor. Jaspidella ingår i familjen Olividae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Jaspidella